MSCI Russia, MSCI Russia Standard Index () — фондовый индекс российского рынка, входящий в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. Индекс рассчитывается международной аналитической компанией MSCI Inc..

Основные принципы расчёта 
Вес акции компании в индексе MSCI Russia зависит от капитализации, количества акций в свободном обращении и их доступности для иностранных инвесторов.

Состав индекса пересматривается ежеквартально.

Расчёт индекса осуществляется в долларах США, на основе смешанных данных в российских рублях (по котировкам на российской бирже) и в иностранной валюте (по котировкам ADR и GDR).

Публикация 
Индекс публикуется в режиме реального времени в рабочие дни бирж каждые 15 секунд.

Производные инструменты 
Индекс MSCI Russia используется в качестве базового актива для фьючерсов и опционов на Eurex.

Значимость 
Индекс MSCI Russia служит ориентиром для многих международных инвесторов, вкладывающих деньги в российские активы. На состав индексов MSCI Barra ориентируются фонды с активами в размере 3 трлн долларов США.

Текущий состав 
Состав индекса MSCI Russia на 09 марта 2021:

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница MSCI Russia Standard Index на сайте MSCI раздела MSCI Licensed Indices.

Фондовые индексы России